Lumbricillus franciscanus är en ringmaskart som beskrevs av Eisen 1904. Lumbricillus franciscanus ingår i släktet Lumbricillus och familjen småringmaskar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småringmaskar
franciscanus